L'alveolite è una malattia infiammatoria che si può riferire a:
 Alveolite, in pneumologia, un'infiammazione degli alveoli polmonari
 Alveolite, in odontoiatria, un'infiammazione degli alveoli dentari